Преда́тельство — вероломная выдача кого-либо кому-то или чему-то другому, либо нарушение верности кому-либо или чему-либо (синоним измены).

В культуре

Фильмы 
 «Предательство» () — художественный фильм в жанре боевика режиссёра Р. Янга (США, 1991).
 «Предательство» Satya — Индия, режиссёр Рам Гопал Варма.
 «Предательство» () — художественный фильм в жанре боевика и триллера режиссёра М. Л. Лестера (США, 2003).
 «Предательство» Svik — Норвегия, режиссёр Хакон Гундерсен.
 «Предательство» () — художественный фильм в жанре драмы и триллера режиссёра Т. Ромеро (США, 2013).
 «Предательство» () — художественный фильм в жанре боевика и детектива режиссёра Д. Топаляна (США, 2013).
 «Предательство» () — художественный фильм в жанре триллера режиссёра Й. Люрсена (Нидерланды, 2014).
 «Последнее предательство» () — художественный фильм в жанре драмы режиссёра Д. Рая (США, 1994).
 «Смертельное предательство» () — художественный фильм 1995 года.
 «Тройное предательство» () — художественный фильм 1994 года.
 «Предательство голубки» () — художественный фильм в жанре триллера режиссёра С. Хэмилтона (США, 1993).
 «Предательство Д30С/КПИ» () — докудраматический фильм режиссёра А. Нура (Индонезия, 1984).

Телесериалы 
 «Предательство» () — телесериал в жанре мыльной оперы режиссёра Д. Забель (США, 2013—2014).
 «Предательство» () — название серии (эпизод 3 сезона 2) режиссёра К. Джиротти телесериала «Викинги» (Канада, Ирландия, 2014).
 «Предательство» () — филиппинский телесериал 2018 года.

См. также 
 Предатель
 Предательница (фильм)
 «Любовь и предательство»
 «Искусство войны 2: Предательство»